Praha-Zahradní Město má více významů:

 Zahradní Město – sídelní celek v Praze
 Praha-Zahradní Město – železniční stanice